Janesville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Janesville Township (Kansas)
 Janesville Township (Minnesota)